Алан Ирвин Менкен () (родился 22 июля 1949 года) — американский композитор, автор песен, музыкальный дирижер, музыкальный руководитель и музыкальный продюсер. Менкен наиболее известен своей музыкой и песнями к фильмам, снятыми Walt Disney Animation Studios. Его музыка и песни для фильмов «Русалочка» (1989), «Красавица и Чудовище» (1991), «Аладдин» (1992) и «Покахонтас» (1995) принесли ему по две премии «Оскар». Он также написал музыку и песни для фильмов «Магазинчик ужасов» (1986), «Продавцы новостей» (1992), «Горбун из Нотр-Дама» (1996), «Геркулес» (1997), «Не бей копытом» (2004), «Зачарованная» (2007), «Рапунцель: Запутанная история» (2010) и другие. Его награды включают восемь премий «Оскар», премию «Тони», одиннадцать премий «Грэмми» и семь премий «Золотой глобус».

Он также известен своей работой в музыкальном театре на Бродвее и в других местах. Некоторые из них основаны на его фильмах Диснея, но другие сценические хиты включают «» (1982), «» (1994) и «Действуй, сестра» (2009).

Менкен сотрудничал с такими авторами текстов, как , Ховард Эшман, , Тим Райс, Гленн Слейтер, Стивен Шварц и Дэвид Зиппель. Менкен, получивший восемь наград «Оскар», является вторым по результативности обладателем «Оскара» в музыкальных категориях после Альфреда Ньюмана, у которого 9 Оскаров. Он также выиграл 11 премий Грэмми, премию Тони и Дневную премию «Эмми» среди многих других наград. Менкен — один из шестнадцати человек, получивших «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони».

Особые почести 

 1993 - Distinguished Alumni Award (given by New York University Association)
 1998 - Kol Zimrah Award (given by Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion)
 1998 - Colleen Dewhurst Awards: "in recognition for outstanding contribution to the arts" (given by Northern Westchester Center for the Arts)
 2000 - Presidential Medal (given by New York University)
 2001 - Disney Legend Award
 2008 - Inductee: NYU Musical Theatre Hall of Fame
 2008 - Inductee: Songwriter's Hall of Fame
 2009 - Lifetime Achievement Award (given during the Musical Awards)
 2010 - Hollywood Walk of Fame Star
 2011 - Maestro Award (given by Billboard/The Hollywood Reporter Film and TV Conference)
 2012 - Honors: "for extraordinary life achievement" (given by Encompass New Opera Theatre)
 2013 - The Oscar Hammerstein Award (given by York Theatre Company)
 2013 - Broadway Junior Honors: "in recognition for his contribution towards the advancement of musical theatre for young people"
 2013 - Freddie G. Award for Musical Achievement (given during Junior Theatre Festival)

Работа в кино

Премия «Оскар» 
 8 побед из 19 номинаций

Премия «Энни» 
 1 победа из 4 номинаций

Премия BAFTA

Премия «Выбор критиков»

Georgia Film Critics Association Awards

Премия «Золотой глобус» 
 7 побед из 16 номинаций

Премия «Золотая малина» 

Менкен официально  и с тех пор с гордостью говорил о ней в интервью.

Houston Film Critics Society Awards

International Film Music Critics Association Awards 
 1 победа из 3 номинаций

Online Film and Television Awards

Phoenix Film Critics Society Awards

Премия «Сатурн» 
 2 победы из 5 номинаций

Sierra Awards

Работа в театре

Премия «Тони» 
1 победа из 5 номинаций

Премия «Драма Деск» 
 1 победа из 6 номинаций

Премия Лиги Драмы

Evening Standard Award

Премия Лоренса Оливье 
1 победа из 2 номинаций

New York Drama Critic Circle Awards

Outer Critics Circle Awards 
3 победы из 4 номинаций

Работа над музыкой

Премия «Грэмми» 
 11 побед из 24 номинаций

BMI Film/TV Awards 
 8 побед из 8 номинаций + Премия Ричарда Кирка за карьерные достижения

Работа в телевидении

Премия «Эмми» 
2 победы из 4 номинаций

Примечания 

Алан Менкен
Алан Менкен